Release Me (Agnes Carlsson), lied uit 2008 van de Zweedse zangeres Agnes Carlsson
 Release Me (Hooverphonic), lied uit 2020 van de Belgische popgroep Hooverphonic
 Release Me (Wilson Phillips)